Palermo Open – kobiecy turniej tenisowy kategorii WTA 250 zaliczany do cyklu WTA Tour. Rozgrywany na kortach ceglanych we włoskim Palermo w latach 1990–2013, wznowiony w 2019 roku.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia